A 2011–2012-es magyar nemzeti női labdarúgó-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: Női NB I 2011–12) tíz csapat részvételével 2011. augusztus 6-án  rajtolt. A címvédő az MTK Hungária FC volt, amely megvédte a címét.

A bajnokság csapatai 

A 2011–2012-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztályát tíz csapat részvételével rendezik, melyből öt fővárosi, öt vidéki egyesület. A bajnokságra nem nevező Pécsi MFC helyett a tavalyi jobb helyen végzett kieső csapat, az Újpesti TE nevezhetett. A Taksony SE női labdarúgó szakága egy újonnan alakult egyesület része lett, amely Astra Hungary FC néven indult és Csepelen játszotta a mérkőzéseit.

Változások az előző idényhez képest 
Nem nevezett
 Pécsi MFC
Kiesett a másodosztályba
 TFSE-Hegyvidék SE
Feljutott a másodosztályból
 Nyíregyháza Spartacus FC
 Szegedi AK

Alapszakasz

Végeredmény

Kereszttáblázat

Rájátszás - Felsőház

Az alapszakasz befejezése utáni állás 
Az alapszakasz befejezése utáni állás az alapszakaszból hozott egymás elleni eredményekkel.

Végeredmény 

A bajnok MTK Hungária FC játékosai
Szőcs Réka (20), Horváth Eszter (5), Rothmeisel Dóra (3), kapusok – Bobok Csilla (10), Demeter Réka (13), Gaál-Szabó Beáta (10), Gál Tímea (3), Godvár Katalin (17), Jakab Kata (4), Koch Fruzsina (1), Kókány Regina (2),  Méry Rita (26), Nagy Alexandra (2), Nagy Lilla (24), Pádár Anita (13), Palkovics Nóra (26), Papp Dóra (23), Pinczi Anita (13), Pintér Szonja (1), Smuczer Angéla (23), Somogyi Sára (15), Szabó Zsuzsanna (24), Szennai Adrienn (12), Tatai Krisztina (13), Tell Zsófia (9), Vágó Fanny (21), Vesszős Mercédesz (2), Zágor Bernadett (20).
Edző: Turtóczki Sándor

Az ezüstérmes Viktória FC-Szombathely játékosai
Papp Eszter (23), Horváth Bettina (12), Szvorda Melinda (1), kapusok – Gulner Dalma (2), Gyöngyösi Alexandra (8), Horváth Lilla (12), Jakab Réka (13), Krenács Lilla (11), Marsai Nikoletta (10), Megyeri Boglárka (24), Nagy Bianka (3), Nagy Dóra (24), Nagy Hedvig (9), Nemes Krisztina (7), Papp Tamara (4), Pulai Lilla (12), Rácz Zsófia (25), Sipos Lilla (23), Soós Adrienn (18), Szórádi Nikolett (13), Tálosi Szabina (25), Tischler Fruzsina (19), Tóth II Alexandra (23), Tóth Enikő (24), Tóth Klaudia (12).
Edző: Iszak Gábor

A bronzérmes Astra HFC játékosai
Kovács Klaudia (19),  Oláh Erika (5), Farkas Andrea (3), kapusok – Barna Judit (1), Benkő Mónika (12), Borhi Csilla (3), Bors Ivett (1), Bozsó Renáta (1), Dombai-Nagy Anett (23), Ferbert Annamária (3), Fogl Katalin (26), Halászi Kinga (22), Jakab Kata (12), Kakuszi Adrienn (11), Kancsár Evelin (3), Koch Fruzsina (4), Külüs Zsuzsanna (5), Megyes Ágnes (24), Molnár Judit (22),  Németh Dorottya (3), Pincze Gabriella (19), Pintér Violetta (9), Rudán Andrea (5), Schatz Regina (14), Sebestyén Györgyi (21), Szabó Boglárka (26), Szabó Nóra (1), Tóth Ágnes (1), Üveges Katalin (15), Vidács Krisztina (21).
Edző: Dombó János

Kereszttáblázat

Rájátszás - Alsóház

Az alapszakasz befejezése utáni állás 
Az alapszakasz befejezése utáni állás az alapszakaszból hozott egymás elleni eredményekkel.

Végeredmény

Kereszttáblázat

Osztályozó

3–1-es összesítéssel a Nyíregyháza SFC bennmaradt az NB I-ben.

Fordulók

Alapszakasz

Rájátszás

Helyezések fordulónként 

Az 1. és 18. forduló közt az alapszakasz, az R1 és R10 közt a rájátszás tíz fordulójának állását mutatja. A 18. és R1 forduló között a rájátszás előtti (RE) állapot látható. A rájátszásban egy-egy csapat szabadnapos volt fordulónként. Abban a fordulóban mikor egy csapat nem lépett pályára a helyezését dőlt betű mutatja.

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

A góllövőlista élmezőnye 

Alapszakasz

Felsőházi rájátszás

Alsóházi rájátszás

Összesített góllövőlista

Jegyzetek

Források 
 MLSZ adatbank
 www.noilabdarugas.hu

Magyar 1
Magyar 1
Magyar női labdarúgó-bajnokságok